Список ссавців Боснії та Герцеговини містить перелік видів, зареєстрованих на території Боснії та Герцеговини (південна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 16 видів ряду Хижі (Carnivora), 6 — ряду Cetartiodactyla, 26 — Рукокрилі (Chiroptera), 11 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 1 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 24 види з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 84 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває під загрозою вимирання, 3 є уразливими, 7 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Боснія та Герцеговина
Фауна Боснії і Герцеговини